
Giurgiu se poate referi la:

Geografie 
 Giurgiu, municipiu, reședința județului Giurgiu, România
 județul Giurgiu, România
 Râul Giurgiu - afluent al râului Bâsca Mică
 Râul Giurgiu - afluent al râului Zăbala

Personalități 
 Dinu Giurgiu (1943-1999), compozitor
 Ioan Giurgiu Patachi (1680-1727), episcop unit

Sport 
 Liga a IV-a Giurgiu
 FC Dunărea Giurgiu

Companii 
 SCAEP Giurgiu Port
 APDF Giurgiu
 Giurgiu Nav

Altele 
 Penitenciarul Giurgiu
 Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse

Vezi și 
 Giurgeni (dezambiguizare)
 Giurgești (dezambiguizare)
 Articole care încep cu particula „Giurgi”
 Articole care încep cu particula „Giurge”

Toponime românești